Раке́та-торпе́да — противолодочная одноступенчатая твердотопливная ракета, доставляющая в район цели боевую часть — малогабаритную самонаводящуюся торпеду. В расчётной точке торпеда отделяется от носителя и спускается на тормозном парашюте. После отделения парашюта в момент приводнения и погружения на заданную глубину торпеда производит запрограммированный маневр поиска, при обнаружении цели самонаводится и поражает её. Пуск ракеты-торпеды производится с противолодочных самолётов (например, с состоящих на вооружении АВМФ РФ самолётов Ил-38, Ту-142МК), из пусковых установок надводных кораблей или торпедных аппаратов подводных лодок в подводном положении — например 91РЭ1 комплекса Club-N, RUR-5 ASROC.

Также ракетой-торпедой называют торпеду с реактивным двигателем (подводную ракету) — например Шквал (скоростная подводная ракета).

Развитие класса 
Исторически, первым образцом ракеты-торпеды была созданная США в 1940-х торпеда Fairchild AUM-N-2 Petrel. Она представляла собой самонаводящуюся противолодочную торпеду Mk-21, оснащённую подвесными аэродинамическими плоскостями и реактивным двигателем. Ракета-торпеда должна была применяться с самолётов YB-24 по кораблям неприятеля. Полуактивное радиолокационное наведение выводило ракету на цель с дистанции 32 км.
Из-за плохих качеств торпеды Mk-21 (пригодной только для поражения надводных целей) и неспособности системы поражать подводные лодки под водой, торпеда оставалась на вооружении только до 1959 года.

В СССР первым образцом ракеты-торпеды принятым на вооружение стала РАТ-52 (реактивная авиационная торпеда образца 1952 года). Она была принята на вооружение в 1953 году для применения с первых реактивных самолётов минно-торпедной авиации — Ил-28Т и Ту-14Т. Её главным конструктором был Г. Я. Дилон. Торпеда имела скорость хода 58-68 узлов и дальность хода 520 метров. Её заряд составлял 240 кг. Предназначалась РАТ-52 для прицельного высотного торпедометания (от 1500 до 13000 метров). Её основное преимущество заключалось в большой скорости сближения с целью — 160—180 м/сек на воздушном участке и 58—68 узлов в воде. Главным недостатком советской ракеты-торпеды было отсутствие головки самонаведения или каких-либо других способов корректировки курса после сброса с самолёта-носителя. РАТ-52 была снята с вооружения только в 1983 году.
Реактивная торпеда РАТ-52 поставлялась за рубеж: в Китай и на Кубу. Китайские самолёты Ил-28Т её успешно применили в боевых действиях в конце 1950-х годов в Тайваньском проливе.

См. также 
Противолодочный ракетный комплекс

Торпеды